

Giochi 
 Parco della Vittoria – uno dei terreni del Monopoly

Trasporti 
 Parco della Vittoria ( ) può riguardare:
 Parco della Vittoria – stazione della Metropolitana di San Pietroburgo
 Parco della Vittoria – stazione della Metropolitana di Mosca

Urbanistica 
 Parco della Vittoria – parco pubblico a Erevan
 Parco della Vittoria –  parco pubblico a Riga

Pagine correlate 
 Victoria Park (disambigua)